Petinatti puede hacer referencia a:

Matheus Petinatti (1975-), presentador y actor brasileño.
Orlando Petinatti, conocido como Licenciado Orlando (1968-), presentador y productor de radio y TV y empresario uruguayo.